Agnes Carlsson (1988-), chanteuse suédoise ;
 Allan Carlsson (1910-1983), boxeur suédois ;
 Anders Carlsson (1960-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Anders Carlsson (19?-), musicien de musique électronique suédois connu sous le pseudonyme goto80 ;
 Andreas Carlsson (1973-), auteur-compositeur, chanteur, parolier, et producteur suédois ;
 Arvid Carlsson (1923-2018), médecin et neurobiologiste suédois, prix Nobel en 2000 ;
Bernt Carlsson (1938-1988), diplomate suédois ;
 Bertil Carlsson (1903-1953), sauteur à ski suédois ;
 Calle Carlsson (1972-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Christoffer Carlsson (1986-), écrivain et criminologue suédois, auteur de roman policier ;
 Daniel Carlsson (1976-), pilote suédois de rallye ;
 Daniel Carlsson (1977-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ebbe Carlsson (1947-1992), journaliste et éditeur suédois (affaire Ebbe Carlsson) ;
 Erik Carlsson (1929-2015), pilote de rallye suédois ;
 Gunilla Carlsson (1963-), femme politique suédoise ;
 Gösta Carlsson (1906-1992), coureur cycliste suédois ;
 Henry Carlsson (1917-1999), footballeur suédois ;
 Ingvar Carlsson (1934-), homme politique suédois ;
 Ingvar Carlsson (1947-2009), pilote automobile suédois ;
 Janne Carlsson (1937-2017), acteur et musicien suédois ;
 Johan Carlsson (1966-), joueur de tennis suédois ;
 Jonas Carlsson Dryander (1748-1810), botaniste et naturaliste suédois ;
 Jonathan Carlsson (1988-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Kent Carlsson (1968-), joueur de tennis suédois ;
 Lars Carlsson (19?-), pilote de rallye suédois ;
 Magnus Carlsson (1974-), chanteur suédois membre du groupe Alcazar ;
 Pat Moss-Carlsson (1934-2008), pilote de rallye britannique ;
 Patrik Carlsson (1987-), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Rune Carlsson (1909-1943), footballeur suédois ;
 Rune Carlsson (1940-2013), batteur de jazz suédois ;
 Ulf Carlsson (1961-), pongiste suédois.